Kanagawa peut désigner :

Toponyme 

  est une préfecture du Japon située au centre-est de l'île de Honshū.

Patronyme 

 , né  le  à Sapporo (Japon) est un acteur japonais.

Divers 
  abrégé en TVK, est une chaîne de télévision basée à Yokohama au Japon ;
 (17683) Kanagawa est un astéroïde de la ceinture principale d'astéroïdes ;
 La Grande Vague de Kanagawa, estampe de Hokusai.

Voir aussi 
 
Patronyme japonais